Израиль Гельфанд:
 Гельфанд, Израиль Лазаревич (Александр Львович Парвус; 1867—1924) — деятель российского и германского социал-демократического движения.
 Гельфанд, Израиль Моисеевич (1913—2009) — один из крупнейших математиков XX века.